Il singolare del torneo di tennis WTA Argentine Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Caroline Stoll che ha battuto in finale Emilse Rapponi 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Regina Maršíková (semifinali)
 Jeanne Duvall (secondo turno)
 Caroline Stoll (campionessa)
 Viviana Gonzalez Lociccero (primo turno)

 Françoise Dürr (quarti di finale)
 Laura duPont (secondo turno)
 Brigitte Simon (secondo turno)
 Diane Desfor (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Argentine Open 1978